Натуральне число 182
 182 рік до нашої ери
 182 рік нашої ери